Па́вел Белоу́сов:
 Белоусов, Павел Александрович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Белоусов, Павел Сергеевич (1875—1914) — подполковник, участник Первой мировой войны.